Pat Conroy (1945–2016) – amerykański pisarz
 Pat Conroy (ur. 1950) – amerykański duchowny, kapelan Izby Reprezentantów
 Pat Conroy (ur. 1979) – australijski polityk, deputowany z okręgu Shortland